A HTV jelentheti:

 H–II Transfer Vehicle a JAXA által fejlesztett űrhajó.
 HTV, egy horvát televíziótársaság.
 HTV Hiroshima Telecasting, egy japán televíziótársaság.